Casilda Hernáez (1914-1992), militante anarchiste et féministe basque
 Rosa Hernáez i Esquirol (1887-1964), danseuse classique et actrice catalane.

Homonymie de patronyme basque